Sleep est un terme anglais signifiant sommeil.

 sleep (en français, mise en sommeil), en informatique, l'action de retirer à un thread l'accès à la ressource processeur.
 sleep, une commande Unix qui permet de marque une pause entre deux commandes.

Musique 
 Sleep, un groupe de metal.
 Sleep, une chanson du groupe OneRepublic de l'album Dreaming Out Loud sorti en 2008.
 Sleep, un album de Max Richter sorti en 2015.

Cinéma 
 Sleep, un film d'Andy Warhol, sorti en 1964.
 Sleep (2020), un film d'horreur allemand de Michael Venus, sorti en 2020.

Voir aussi 
 The Big Sleep (en français, Le Grand Sommeil), un roman de Raymond Chandler.

Homonymie de titre